Moron (psychologie), een verouderde term uit de Engelstalige psychologie
Moron (Haïti), een gemeente in Haïti
Moron (berg), een berg in Zwitserland
Moron (geslacht), een geslacht van boktorren

Zie ook:
Morón (doorverwijspagina)
Mörön (doorverwijspagina)